Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Fort William”
 Pierwszy HMCS „Fort William” – korweta typu Flower. Przemianowana na HMCS „La Malbaie” przed wejściem do służby.
 Drugi HMCS „Fort William” – trałowiec typu Bangor. Sprzedany do Turcji w 1957 roku i przemianowany na „Bodrum”.

Bibliografia 
 

Fort William